Andrzej Przyjemski (zm. 1618) –  marszałek nadworny koronny, kasztelan gnieźnieński 
 Andrzej Przyjemski (ok. 1615–1663) – kasztelan chełmiński i łęczycki
 Andrzej Przyjemski – chorąży kaliski
 Andrzej Przyjemski (zm. 1723) – podkomorzy kaliski
 Andrzej Przyjemski (zm. 1782) – podkomorzy królewski, podstoli wschowski, stolnik wschowski